Het  Veikkausliiga 2013 was het 83ste seizoen dat om het landskampioenschap van Finland in het voetbal werd gestreden. Het seizoen ging van start op 13 april 2013 en eindigde op 26 oktober van datzelfde jaar. HJK Helsinki trad als regerend landskampioen aan in dit seizoen, RoPS Rovaniemi keerde na één seizoen afwezigheid weer terug in de Veikkausliiga.

Uitslagen

Eindstand

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2013 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
Ville Wallén, Tuomas Kansikas, Valtteri Moren, Mika Väyrynen, Tapio Heikkilä, Timi Lahti, Sebastian Mannström, Erfan Zeneli, Mikael Forssell, Teemu Tainio, Mathias Lindström, Saku Eriksson, Akseli Pelvas, Nikolai Alho, Mikko Sumusalo, Joel Perovuo, Sakari Mattila, Demba Savage, Sebastian Sorsa, Rasmus Schüller, Robin Lod en Saku-Pekka Sahlgren. Trainer-coach: Sixten Boström.

Prijzen

Maand
Per maand wordt er in de Finse competitie een prijs uitgereikt aan beste speler en coach van de maand.

Jaar
Beste speler
 Tim Väyrynen (FC Honka)
Beste nieuwkomer
 Gideon Baah (FC Honka)
Beste doelman
 Henri Sillanpää (VPS Vaasa)
Beste verdediger 
 Gideon Baah (FC Honka)Beste middenvelder:
 Erfan Zeneli (HJK Helsinki)
Beste aanvaller
 Tim Väyrynen (FC Honka)Beste coach
 Olli Huttunen (VPS)

Zie ook
Beker van Finland 2013
Fins voetbalelftal in 2013

2013
Competitievoetbal 2013